Yeadon (West Yorkshire)
 Yeadon (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos